Op het Australian Open 2020 speelden de mannen in het dubbelspel van 22 januari tot en met 2 februari.

Algemeen

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2020